Das 5. Arctic Race of Norway 2017 war ein norwegisches Straßenradrennen. Das Etappenrennen fand vom 10. bis zum 13. August 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2017 und dort in der Kategorie 2.HC eingestuft. Gesamtsieger wurde der Belgier Dylan Teuns vom BMC Racing Team.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe 
Auf der verregneten ersten Etappe setzte sich anfangs eine vier Mann starke Spitzengruppe um den Österreicher Bernhard Eisel (Dimension Data) ab und die Gruppe hatte maximal 4:30 Minuten an Vorsprung. Eisel gewann zwei Bergwertungen und übernahm damit die Bergwertung. 50 Kilometer vor dem Ziel war die Gruppe gestellt. Andrij Hrywko (Ukraine/Astana) attackierte daraufhin und fuhr bis zur letzten Bergwertung des Tages, dem Skistua, an der Spitze. Im Anstieg wurde er eingeholt und Fabien Grellier (Frankreich/Direct Energie) gewann die letzte Bergwertung. Daraufhin waren gut 25 Fahrer an der Spitze. Es kam zum Sprint der Gruppe auf ansteigender Zielgeraden. Den Sprint gewann Dylan Teuns (Belgien/BMC) mit einigen Sekunden vor August Jensen (Norwegen/Coop).

2. Etappe 
Sechs Fahrer konnten sich anfangs vom Feld absetzen, u. a. mit Dimitri Claeys (Belgien/Cofidis) und Erwann Corbel (Frankreich/Fortuneo) und fuhren sich maximal 3 Minuten Vorsprung heraus. Aufgrund der Tempoarbeit der Spirntermannschaften wie Katusha oder Cofidis wurde die Gruppe wieder eingeholt und es kam zum Massensprint. Diesen entschied Alexander Kristoff (Norwegen/Katusha) vor Hugo Hofstetter (Frankreich/Cofidis) für sich.
Dylan Teuns behielt das Blaue Trikot für den Führenden in der Gesamtwertung.

3. Etappe 
Es setzten sich kurz nach dem Start acht Fahrer ab, u. a. mit dem Österreicher Bernhard Eisel (Dimension Data) und Daniel Díaz (Argentinien/Delko). 3 Minuten fuhren die Ausreißer sich als Maximalvorsprung heraus. Kurz vor dem Schlussanstieg, gut 5 Kilometer vor dem Ziel, waren alle Ausreißer wieder eingestellt. Nachdem es am Schlussanstieg ein Ausscheidungsfahren gab, wo nur noch die Besten mithalten konnten, kam es zum Sprint einer kleinen Gruppe. Diesen gewann August Jensen (Norwegen/Coop) im Fotofinish vor dem Gesamtführenden Dylan Teuns (Belgien/BMC). Dadurch behielt Teuns das Blaue Trikot.

4. Etappe 
Zu Beginn der Etappe setzten sich sechs Fahrer ab, u. a. dabei Bernhard Eisel (Österreich/Dimension Data) und Dimitri Claeys (Belgien/Cofidis).
Nachdem sich Eisel weitere Punkte in der Bergwertung sichern konnte, gewann er die Bergwertung in der Gesamtwertung und bekam dafür das lachsfarbene Trikot überreicht. 21 Kilometer vor dem Ziel waren alle Ausreißer wieder gestellt. Anschließend setzten sich vier Fahrer ab: Andrij Hrywko (Ukraine/Astana), Sven Erik Byström (Norwegen/Katusha), Fabien Grellier (Frankreich/Direct Energie) und Loic Chetout (Frankreich/Cofidis).
Allerdings wurden die vier auch eingeholt. An der letzten kleineren Welle des Tages setzte sich derweil der Gesamtführende Dylan Teuns (Belgien/BMC)
ab und sicherte sich dadurch den Etappensieg mit einigen Sekunden Vorsprung auf seinen Verfolger. Zudem gewann er das Arctic Race of Norway 2017 in der Gesamtwertung, was sein dritter Gesamtsieg nach der Polen-Rundfahrt 2017 und der Tour de Wallonie 2017 innerhalb von gut drei Wochen war.

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website

2017
Radrennen 2017
Sportveranstaltung in Nordland
Sportveranstaltung in Troms og Finnmark